Аввакумова — женская форма русской фамилии Аввакумов. Известные носительницы:
 
 Аввакумова, Екатерина Сергеевна (род. 1990) — российская и южнокорейская биатлонистка.
 Аввакумова, Ирина Андреевна (род. 1991) — российская прыгунья на лыжах с трамплина.
 Аввакумова, Мария Николаевна (род. 1943) — советская и российская поэтесса и переводчица.